Ayvat ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Ayvat (İnebolu), Ortschaft im Landkreis İnebolu der türkischen Provinz Kastamonu
 Ayvat (Tufanbeyli), Ortschaft im Landkreis Tufanbeyli der türkischen Provinz Adana